Нитти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Нитти, Франческо Саверио (1868—1953) — итальянский государственный деятель. Премьер-министр Италии (1919—1920).
 Нитти, Фрэнк (1886—1943) — итало-американский гангстер.